Thornton steht für:

 Thornton (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Thornton, Sandbank in der Nordsee, siehe Offshore-Windpark Thorntonbank
 Thornton Creek, Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Thornton Engineering, britischer Automobilhersteller
 Mount Thornton, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland
 USS Thornton (DD-270), Zerstörer der US Navy

Thornton ist der Name folgender Orte

in Neuseeland:
 Thornton (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Thornton (Angus)
 Thornton (Buckinghamshire)
 Thornton (Fife)
 Thornton (Lancashire)
 Thornton (Leicestershire)
 Thornton (Lincolnshire)
 Thornton (Merseyside)
 Thornton (Middlesbrough)
 Thornton (Northumberland)
 Thornton (West Yorkshire)
 Thornton Abbey (Lincolnshire)
 Thornton Curtis (Humberside)
 Thornton Heath (London)
 Thornton Hough (Merseyside)
 Thornton le Moor (Lincolnshire)
 Thornton Park (Northumberland)
 Thornton Rust (Yorkshire)
 Thornton Steward (Yorkshire)
 Thornton Watlass (Yorkshire)
 Thornton-in-Craven (Yorkshire)
 Thornton-le-Beans (North Yorkshire)
 Thornton-le-Clay (Yorkshire)
 Thornton-le-Dale (Yorkshire)
 Thornton-le-Fylde  (Lancashire)
 Thornton-le-Moor (North Yorkshire)
 Thornton-le-Moors (Merseyside)
 Thornton-le-Street (Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Thornton (Alabama)
 Thornton (Arkansas)
 Thornton (Colorado)
 Thornton (Idaho)
 Thornton (Illinois)
 Thornton (Iowa)
 Thornton (Kalifornien)
 Thornton (Kentucky)
 Thornton (Michigan)
 Thornton (Mississippi)
 Thornton (New Hampshire)
 Thornton (New York)
 Thornton (Pennsylvania)
 Thornton (Rhode Island)
 Thornton (Tennessee)
 Thornton (Texas)
 Thornton (Washington)
 Thornton (West Virginia)
 Thornton (Wisconsin), im Shawano County
 Thornton (Wyoming)
 Thornton Grove (New York)
 Thornton Heights (Maine)
 Thornton Heights (New York)
 Thornton Junction (Illinois)
 Thornton Junction (Pennsylvania)
 Thornton Springs (Alabama)
 Thornton Township (Illinois)
 Thornton Township (Nebraska)

Siehe auch:
 Islote Thornton
 Thornton Township
 Thorntons